Grinder  – verricello che viene usato sulle grandi barche da regata
Grinder  – piccolo dispositivo utilizzato per sminuzzare, formato da due parti complementari dotate all'interno di piccoli chiodi o dentini
Grinder  – gruppo musicale tedesco
Grinder  – frazione del comune norvegese Grue
The Grinder  – serie televisiva statunitense
John Grinder  – linguista, saggista e life coach statunitense
Michael Mizrachi (soprannominato "The Grinder") –  giocatore di poker statunitense